Achille Vianelli – pittore e incisore italiano
 Andrea Vianelli, meglio noto come Thomas Hand Chaste – batterista italiano
 Pierfranco Vianelli – ciclista su strada italiano